Ро́берт Ка́ммингс Не́вилл (; род. 1 мая 1939 года, Сент-Луис, США) — американский философ и теолог, специалист в области биоэтики. Был деканом , деканом факультета гуманитарных наук и изящных искусств Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, преподавал в Йельском и Фордхемском университете, а также в Перчейз-колледже Университета штата Нью-Йорк. В настоящее время является профессором философии, религии и теологии в Бостонском университете. «Один из самых значительных философов и теологов нашего времени» (). Представитель движения бостонских конфуцианцев.

Биография 
Родился 1 мая 1939 года в Сент-Луисе.

Окончил среднюю школу г. Сент-Луиса.

В 1960 году с отличием (magna cum laude) окончил Йельский университет со степень бакалавра гуманитарных наук.

В 1961—1963 годах работал помощником преподавателя на философском факультете Йельского университета.

В 1962 году получил степень магистра гуманитарных наук в Йельском университете.

В 1963 году получил степень доктора философии в Йельском университете. В том же году был рукоположен в диаконы Объединённой методистской церкви.

В 1963—1965 годах работал преподавателем на философском факультете Йельского университета.

В 1964—1965 года работал приглашённым лектором по вопросам образования и приглашённым преподавателем в Уэслианском университете.

В 1965—1968 годах был доцентом факультета философии Фордхемского университета.

В 1966 году рукоположен в старейшины Объединённой методистской церкви

В 1966—1970 годах был заместителем декана философского факультета Фордхемского университета по вопросам послевузовского образования.

В 1968—1973 годах работал адъюнкт-профессором факультета философии Фордхемского университета.

В 1971—1973 годах занимался вопросам поведенческих наук в Институте общества, этики и наук о жизни (), возглавлял группу исследователей.

В 1971—1974 годах работал адъюнкт-профессором философии в Перчейз-колледже Университета штата Нью-Йорк.

В 1971—1977 годах возглавлял совет философских исследований в Перчейз-колледже Университета штата Нью-Йорк.

В 1973—1974 годах был деканом факультета гуманитарных наук и изящных искусств Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук

В 1974—1977 годах был профессором философии в Перчейз-колледже Университета штата Нью-Йорк.

В 1975—1976 годах был председателем университетской комиссии по подготовке к аккредитации ().

В 1976—1977 годах работал руководителем программ довузовской подготовки ().

В 1977—1978 годах работал доцентом религиоведения и профессором-исследователем в Исследовательском фонде Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук ().

В 1978—1982 годах был руководителем религиоведческих программ и руководителем Центра религиоведения Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук.

В 1978—1987 годах был профессором философии и профессором религиоведения Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук.

В 1979—1982 годах был председателем и членом издательского совета State University of New York Press.

В 1981—1982 годах был председателем Сената Колледжа наук и искусств Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук.

В 1981—1983 годах руководил программами усовершенствования образования в Университете штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук.

В 1982—1985 годах был деканом факультета гуманитарных наук и изящных искусств Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук.

В 1986—1987 годах возглавлял отделение религиоведения и был руководителем Центра религиоведения Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук.

С 1987 года является профессором философии, религии и теологии факультета религии и философии Бостонского университета и .

В 1987—1988 годах возглавлял отделение религиоведения Бостонского университете.

В 1988—1989 годах руководил аспирантурой по религиоведению и теологии в Бостонском университете

В 1993 году получил степень доктора теологии в Лихайском университете.

В 1988—2003 годах был деканом .

В 2003—2006 годах был настоятелем  и капеллан Бостонского университета.

В 2005—2009 годах был исполнительным директором Института Альберта и Джесси Даниэльсен () Бостонского университета.

Член редакционных советов , , Journal of Confucian Cultural Studies, The Pluralist, International Journal of Sino-Western Studies, Dao.

Награды 

 Премия ректора Университета штата Нью-Йорк за преподавательские заслуги (1974—1975)
 Почётный доктор Института Дальнего Востока РАН (1996).

Членство в научных организациях 
 Американская философская ассоциация (член Комитета по публикациям и исследованиям, 1982—1984; член Исполнительного комитета Восточного отделения, 1983—1985; член Консультативного комитета при Председателе АФА, 1987—1989)
 Американская академия религии (член Программного комитета, 1978—1981; член Исполнительного комитета и член Совета директоров, 1981—1993, 1995—1998; член и председатель Номинационного комитета, 1981—83; председатель Комитета по исследованиям и научной деятельности, 1983—1989, 1995—1998; член Комитета по долгосрочному планированию и развитию, 1983—1992; член Комитета по регламенту Секции философии религии, 1986—1989; Президент, 2005—2006)
  (член Программного комитета, 1979—1980;член Исполнительного комитета, 1980—1983; член Программного комитета, 1986—1988)
 Нью-Хейвенская теологическая дискуссионная группа
 Общество изучения философия процесса (один из трёх координаторов, 1968—1988)
 Группа процесса и праксиса (координатор, 1977—1979)
 Институт общества, этики и наук о жизни (1973‐1992)
 Нью-Йоркский философский клуб 
 Нью-Йоркский метафизический семинар
 Бостонское теологическое сообщество
 Общество философов Америки ()
 Группа буддистско-христианского диалога
 Группа конфуцианско-христианского диалога
 Хайлендский институт американских религий и философского мышления () (Президент, 2008—2012)
 Американское метафизическое общество (член Программного комитета, 1978—1979; член Совета (Исполнительного комитета), 1979—1982; председатель Программного комитета, 1986—1987; Президент, 1988—1989)

Научные труды

Монографии 

 Neville R. C. God the Creator: On the Transcendence and Presence of God. — Chicago: University of Chicago Press, 1968. (переработанное издание с новым вступлением — Albany: State University of New York Press, 1992.
 Neville R. C. The Cosmology of Freedom. — New Haven: Yale University Press, 1974. (Albany: State University of New York Press, 1995.)
 Neville R. C. Soldier, Sage, Saint. — New York: , 1978.
 Neville R. C. Creativity and God: A Challenge to Process Theology. — New York: The Seabury Press, 1980. (Albany: State University of New York Press, 1995.)
 Neville R. C. Reconstruction of Thinking. Volume 1 of The Axiology of Thinking. — Albany: State University of New York Press, 1981.
 Neville R. C. The Tao and the Daimon: Segments of a Religious Inquiry. — Albany: State University of New York Press, 1982.
 Neville R. C. The Puritan Smile. — Albany: State University of New York Press, 1987.
 Neville R. C. Recovery of the Measure. Volume 2 of the Axiology of Thinking. — Albany: State University of New York Press, 1989
 Neville R. C. Behind the Masks of God. — Albany: State University of New York Press, 1991. (в 1997 году переведено на китайский язык с предисловием Чена Юнквана)
 Neville R. C. A Theology Primer. — Albany: State University of New York Press, 1991.
 Neville R. C. The Highroad around Modernism. — Albany: State University of New York Press, 1992.
 Neville R. C. Eternity and Time's Flow. — Albany: State University of New York Press, 1993.
 Neville R. C. Normative Cultures. Volume 3 of the Axiology of Thinking. — Albany: State University of New York Press, 1995.
 Neville R. C. The Truth of Broken Symbols. — Albany: State University of New York Press, 1996.
 Neville R. C. The God Who Beckons: Theology in the Form of Sermons. — Nashville: Abingdon Press, 1999.
 Neville R. C. Boston Confucianism: Portable Tradition in the Late‐Modern World. — Albany: State University of New York Press, 2000.
 Neville R. C. Symbols of Jesus: A Christology of Symbolic Engagement. — Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
 Neville R. C. Religion in Late Modernity. — Albany: State University of New York Press, 2002.
 Neville R. C. Preaching the Gospel Without Easy Answers. — Nashville: Abingdon Press, 2005.
 Neville R. C. The Scope and Truth of Theology. — New York: T & T Clark International/Continuum, 2006.
 Neville R. C. Ritual and Deference: Extending Chinese Philosophy in a Comparative Context. — Albany, NY: State University of New York Press, 2008. (Рецензия Сор-хун Тана в журнале , 62/1 January 2012, pp. 131‐134.)
 Neville R. C. Realism in Religion. — Albany, NY: State University of New York Press, 2009.

Подготовка книг к изданию 

 Operating on the Mind: The Psychosurgery Conflict, edited, with Willard Gaylin and Joel Meister. — New York: Basic Books, 1975.
 Encyclopedia of Bioethics, Associate Editor, for the Behavioral and Neurological Sciences. Warren Reich, Editor‐in‐Chief. — New York: Macmillan‐Free Press, 1978.
 T’ai‐Chi Ch’uan: Body and Mind in Harmony: The Integration of Meaning and Method. By Sophia Delza. Revised edition, edited with a Foreword by Robert Cummings Neville. — Albany: State University of New York Press, 1985.
 New Essays in Metaphysics. — Albany: State University of New York Press, 1987.
 The T’ai‐Chi Ch’uan Experience: Reflections and Perceptions on Body‐Mind Harmony. By Sophia Delza, edited with a “Foreword” by Robert Cummings Neville. — Albany: State University of New York Press, 1996
 Evangelism: Crossing Boundaries, an issue of the Circuit Rider, February 1997, edited by Robert Cummings Neville.
 The Recovery of Philosophy in America: Essays in Honor of John Edwin Smith. Edited with Thomas P. Kasulis. — Albany: State University of New York Press, 1997.
 The Human Condition. By the Cross‐Cultural Comparative Religious Ideas Project. Foreword by Peter L. Berger. — Albany: State University of New York Press, 2001.
 Ultimate Realities. By the Cross‐Cultural Comparative Religious Ideas Project. Foreword by Tu Wei‐ming. — Albany: State University of New York Press, 2001.
 Religious Truth. By the Cross‐Cultural Comparative Religious Ideas Project. Foreword by Jonathan Z. Smith. — Albany: State University of New York Press, 2001.
 Acondicao Humana: Um Tema Para Religioes Comparadas. A translation into Portuguese of The Human Condition, with a Preface by the Brasilian editor and translator, Eduardo Rodrigues da Cruz. — Sao Paulo: Paulus Press, 2005.

Статьи 

 Neville R. C. "Man's Ends," // , 16/l (September 1962), 26‐44.
 Neville R. C. "Ehman's Idealism," // , 17/4 (June 1964), 617‐622.
 Neville R. C. "Some Historical Problems about the Transcendence of God," // , 47 (January 1967), 1‐9.
 Neville R. C. "A Critical Study of Edward G. Ballard's Socratic Ignorance: An Essay on Platonic Self‐Knowledge," // International Philosophical Quarterly, 7 (June 1967), 340‐356.
 Neville R. C. "Reply," // The Christian Scholar, 50/3 (Fall 1967), 324‐325.
 Neville R. C. "Intuition," // International Philosophical Quarterly, 7 (December 1967), 556‐590.
 Neville R. C. "Improving What We Are," // Fordham Magazine, 2 (March 1968), 18‐23.
 Neville R. C. "Can God Create Men and Address Them Too?" // , 61 (1968), 603‐623.
 Neville R. C. "Current Issues in Christian Ecumenism" // World Order, (Winter 1968‐69).
 Neville R. C. "Creation and the Trinity," // Theological Studies, 30 (March 1969), 3‐26.
 Neville R. C. "Nine Books By and About Teilhard," // Journal of the American Academy of Religion, (1969), 71‐82.
 Neville R. C. "Father Gibson's Pop Culture," // , (October 31, 1969).
 Neville R. C. "Neoclassical Metaphysics and Christianity: A Critical Study of Ogden's Reality of God," // International Philosophical Quarterly, 9 (December 1969), 605‐624.
 Neville R. C. "Whitehead on the One and the Many," // , 7 (Winter 1969‐70), 387‐393.
 Neville R. C. "The Impossibility of Whitehead's God for Theology," // , 1970, 130‐140.
 Neville R. C. "The Faith of Easter," // The Lamp, 58 (March 1970).
 Neville R. C. "The Social Importance of Philosophy," // Abraxas, 1/1 (Fall 1970), 31‐45.
 Neville R. C. "Paul Weiss's Philosophy in Process," // , 24 (December 1970), 276‐301.
 Neville R. C. "Genetic Succession, Time, and Becoming," // Process Studies, 1/3 (Fall 1971), 194‐198.
 Neville R. C. "Where Do the Poets Fit In?: A Study of B. F. Skinner's Beyond Freedom and Dignity", // Hastings Center Report, 3 (December 1971), 6‐8.
 Neville R. C. "The Cumulative Impact of Behavior Control," // Hastings Center Report, 2 (September 1971), 12‐13.
 Neville R. C. "Experience and Philosophy: A Review of Hartshorne's Creative Synthesis and Philosophic Method," // Process Studies, 2 (Fall 1972), 49‐67.
 Neville R. C. "Response to Ford's `Neville on the One and the Many'," // , 10/1 (Spring 1972), 85‐86.
 Neville R. C. "Contemporary Schools of Metascience by Gerard Radnitzky: A Critical Review," // International Philosophical Quarterly, 12/1 (March 1972), 131‐136.
 Neville R. C. "Knowledge and Being: Comments on Griesbach and Reck," // , 25 (June 1972), 40‐46.
 Neville R. C. "The Limits of Freedom and the Technologies of Behavior Control," // The Human Context, (Winter 1972), 433‐446.
 Neville R. C. "Creativity and Fatigue in Public Life," in Toothing‐Stones: Rethinking the Political, edited by Robert E. Meagher. — Chicago: The Swallow Press, 1972. Pp. 144‐58.
 Neville R. C. "A Metaphysical Argument for a Wholly Empirical Theology," in God: Knowable and Unknowable, edited by Robert J. Roth, S.J. — New York: , 1972.
 Neville R. C. "Statutory Law and the Future of Justice," // The American Journal of Jurisprudence, 1972, 92‐110.
 Neville R. C., Moore Harold F. and Sullivan William  "The Contours of Responsibility: A New Model," // Man and World, 5/4 (November 1972), 392‐421.
 Neville R. C., Steinfels Peter  "Blood Money: Should a Rich Nation Buy Plasma from the Poor," // Hastings Center Report, 2/6 (December 1972), 8‐10.
 Neville R. C. "The Physical Manipulation of the Brain: A Conference Report," edited. A Hastings Center Report, 1973. Republished in Dissent, Summer, 1973).
 Neville R. C., Mark Vernon H.  "Brain Surgery in Aggressive Epileptics: Social and Ethical Implication," // Journal of the American Medical Association, 225 (11/12/73), 765‐772.
 Neville R. C., Mark Vernon H.  "Brain Surgery in Aggressive Epileptics: Social and Ethical Implication," // Physiology of Aggression and Implications for Control: An Anthology of Readings, edited by Kenneth Evan Moyer. — New York: Raven Press, 1976, pp. 307‐320.
 Neville R. C., Mark Vernon H.  "Brain Surgery in Aggressive Epileptics: Social and Ethical Implication," //  Hunt, R., and Arras, J., Ethical Issues in Modern Medicine. — Palo Alto, CA.: Mayfield, 1977, pp. 383‐402.
 Neville R. C. "Behavior Control: Need for New Myths," // Engage/Social Action, 1/10 (October 1973).
 Neville R. C. "Specialties and Worlds," // Hastings Center Studies, 2/1 (January 1974).
 Neville R. C. "Pots and Black Kettles: A Philosopher's Perspective on Psychosurgery," // Boston University Law Review, 54 (April 1974).
 Neville R. C. "Controlling Behavior through Drugs," edited with an introduction, Hastings Center Studies, 2/1 (January 1974), 65‐112.
 Neville R. C. "Vanity and Time," // The Cord, (April 1974).
 Neville R. C. "A Study of Charles E. Winquist, The Transcendental Imagination," // Process Studies, 5/1 (Spring 1975), 49‐60.
 Neville R. C. "Teaching the Meno and the Reformation of Character," //  1/2 (Fall, 1975) 119‐21.
 Neville R. C. "Gene Therapy and the Ethics of Genetic Therapeatics," // Proceedings of the New York Academy of Science, 1975.
 Neville R. C. "Freedom's Bondage," // , 1976, 1‐13
 Neville R. C. "In Defense of Process," in Paul Weiss, First Considerations. Carbondale, Ill.: , 1977, 208‐222.
 Neville R. C. "Pluralism and Finality in Structures of Existence," // John Cobb's Theology in Process, edited by David Ray Griffin and Thomas J. J. Altizer. — Philadelphia: The Westminster Press, 1977, 67‐83.
 Neville R. C. "Defining Death," in Human Life: Problems of Birth, of Living, and of Dying, edited by William Bier, S.J. New York: , 1977, 181‐191.

Примечания 

Философы США
Богословы США
Доктора философии
Выпускники Йельского университета
Преподаватели Йельского университета
Авторы энциклопедий и словарей
Преподаватели Фордемского университета
Преподаватели Перчейз-колледжа
Объединённая методистская церковь
Президенты Американской академии религии
Президенты Метафизического общества Америки
Президенты Американского теологического общества